William Hill lahko pomeni:
 William Hill (genetik) (roj. 1940), britanski genetik
 William Hill (stavnica), britanska veriga stavnic, ustanovljena l. 1934